Lesley Turner e Owen Davidson erano i detentori del titolo, ma solo Turner ha partecipato in coppia con William Bowrey.

Turner e Bowrey hanno perso in semifinale contro Margaret Court e Allan Stone.

Billie Jean King e Dick Crealy hanno battuto in finale Court e Stone per walkover.

Teste di serie
La prima, la seconda, la settima e l'ottava testa di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Lesley Turner /  William Bowrey (semifinali)
 Billie Jean King /  Dick Crealy (Campioni)
 Karen Krantzcke /  Ray Ruffels (semifinali)
 Margaret Court /  Allan Stone (finale)

 Judy Tegart /  Terry Addison (quarti di finale) 
 Kathleen Harter /  Ray Keldie (primo turno) 
 Rosemary Casals /  Warren Jacques (quarti di finale) 
 Mary-Ann Eisel /  Peter Curtis (quarti di finale)

Tabellone

Final

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1968